Адриано може да се отнася за:

 Адриано – футболист на Фламенго
 Адриано – футболист на Барселона